Circleville puede referirse a:
 Circleville (Kansas), ciudad en el condado de Jackson, estado estadounidense de Kansas.
 Circleville (Ohio), ciudad en el condado de Pickaway, estado estadounidense de Ohio.
 Municipio de Circleville (condado de Pickaway, Ohio).
 Circleville (Utah), localidad del condado de Piute, estado de Utah, Estados Unidos.